Virgo může být:
 latinské označení souhvězdí Panny
 Virgo (detektor) – detektor gravitačních vln umístěný v Itálii